Honda Civic Tour 2001 — щорічний концертний тур, спонсорований компанією Honda Motor Company. Організатором виступає компанія Marketing Factory. З 2001 року хедлайнер фестивалю кастомізує авто Honda Civic, та ввідає його одному з шанувальників.

2001

Перша частина
Головний артист: Blink-182
Додаткові артисти: Alkaline Trio, No Motiv, Sum 41, та The Ataris, New Found Glory, Bodyjar

Second half
Головний артист: Everclear
Додаткові артисти: American Hi-Fi та The Mayfield Four

2002
Головний артист: Incubus
Додаткові артисти: Hoobastank та Phantom Planet

2003
Головний артист: New Found Glory and Good Charlotte
Додаткові артисти: Eve 6, Hot Rod Circuit, Less Than Jake, MxPx, Stretch Arm Strong, The Movielife, та The Disasters

2004
Головний артист: Dashboard Confessional
Додаткові артисти: The Get Up Kids, Thrice, Val Emmich, The Format, Say Anything, Hot Water Music, Motion City Soundtrack та Head Automatica

2005

Головний артист: Maroon 5
Додаткові артисти: Phantom Planet, The Donnas та The Thrills

2006
Головний артист: The Black Eyed Peas
Додаткові артисти: Flipsyde та The Pussycat Dolls

2007
Головний артист: Fall Out Boy
Додаткові артисти: +44, The Academy Is..., Cobra Starship, Hey Monday та Paul Wall

2008
Головний артист: Panic! at the Disco
Supporting: The Hush Sound, Motion City Soundtrack, Death Cab For Cutie, та Phantom Planet

2009
Спочатку планувався тур з All-American Rejects та Jack's Mannequin, проте тур був відміненний можливо через спільний тур No Doubt та Blink 182, який проходив у той же час.

2010
Головний артист: Paramore
Додаткові артисти: Tegan and Sara, New Found Glory, Kadawatha

2011

Головний артист: Blink-182 and My Chemical Romance
Додаткові артисти: Rancid, Manchester Orchestra, Against Me!, Matt and Kim, Alkaline Trio (Performed 8/7), Neon Trees (Performed 9/8)

2012

Головний артист: Linkin Park & Incubus
Додаткові артисти: Mutemath

2013

Головний артист: Maroon 5 & Келлі Кларксон
Додаткові артисти: Rozzi Crane, Tony Lucca, PJ Morton

2014

Головний артист: Grouplove & Portugal. The Man, American Authors, 3BallMTY
Supporting: Typhoon, Tokyo Police Club, Echosmith

2015

Головний артист: One Direction
Додаткові артисти: Icona Pop

2016

Головний артист: Демі Ловато та Нік Джонас
Додаткові артисти: Майк Познер, Корд Оверстрит

2017

Головний артист: OneRepublic
Додаткові артисти: Fitz and The Tantrums, Джеймс Артур

2018

Головний артист: Чарлі Пут
Додаткові артисти: Гейлі Стайнфельд

Примітки 

Концертні тури
Honda